The Nutcracker – cortometraggio del 1926 diretto da Lloyd Ingraham
The Nutcracker – film tv del 1958 diretto da Margaret Dale
The Nutcracker – film tv del 1968 diretto da John Vernon
The Nutcracker – film tv del 1985 diretto da John Vernon
George Balanchine's The Nutcracker – film del 1993 diretto da Emile Ardolino
The Nutcracker in 3D – film del 2009 diretto da Andrej Končalovskij
The Nutcracker and the Four Realms – film del 2018 diretto da Lasse Hallström

 The Nutcracker – titolo inglese del balletto Lo schiaccianoci